Numele Robert Spencer se poate referi la:
 Robert Spencer, al II-lea Conte de Sunderland (1641 - 1702) om de stat englez;
 Robert Spencer (artist) (1879 - 1931), pictor american
 Robert Spencer (scriitor) (n. 1962), scriitor și blogger american.